Цяньвэй-2 или QW-2 () — китайский переносной зенитно-ракетный комплекс третьего поколения, являющийся копией советского ПЗРК 9К310 «Игла-1». Предназначен для поражения самолётов и вертолётов на малых высотах. Вероятность поражения цели оценивается в 75 %.

Изготавливается заводом № 119  расположенным в г. Шэньян. Впервые демонстрировался на авиасалоне в Фарнборо в 1998 году.

Описание 
По сравнению с предшественником QW-1, минимальная высота зоны поражения снижена с 30 до 10 метров, дальность действия увеличена с 5 до 6 километров, а время готовности ПЗРК к выстрелу с момента включения стало менее пяти секунд. ПЗРК «Цяньвэй-2» оснащается вновь разработанной двухдиапазонной тепловой ГСН обладающей высокой помехоустойчивостью по отношению к тепловым ловушкам отстреливаемым целью и тепловому излучению Солнца и поверхности земли, что способствует всепогодности и возможности применения в любое время дня и ночи.

Модификации 
   — вариант QW-2 производящийся по лицензии в Пакистане;
 CQW-2 — вариант «Цяньвэй-2» для применения в составе самоходных шасси. Включает РЛС обнаружения цели, информация с которого передаётся оптико-электронной системе управления огнём для взятия на сопровождение и последующего производства выстрела. Ракеты в данном варианте взаимозаменяемы с ракетой для ПЗРК.

Тактико-технические характеристики 
 Зона поражения по дальности: 500-6000 м
 Зона поражения по высоте: 10-3500 м
 Максимальная скорость цели: 600 м/с
 Масса ПУ: 18 кг
 Масса ракеты: 11,32 кг
 Длина ПУ: 1,59 м
 Диаметр ракеты: 72 мм
 Двигатель: одноступенчатый РДТТ
 Система наведения: Двухдиапазонная ИК ГСН
 Боевая часть: осколочно-фугасная
 Масса БЧ — 1,42 кг
 Масса ВВ —  0,5 кг
 Время на подготовку к стрельбе: менее 5 секунд

Примечания

Ссылки 
 

Оружие по алфавиту
ПЗРК Китая